Dit is een lijst van landen gesorteerd naar hun staatsschuld ten opzichte van hun Bruto Binnenlands Product (BBP).
De bedragen van het IMF zijn voor het grootste deel schattingen.

Staatsschuld
Begroting